Триаж:
 Триаж — право сеньора на часть общинных земель в средневековой Франции.
 Триаж — медицинская сортировка, метод в медицине катастроф.
 Триаж — термин в менеджменте, применяемый для процесса выбора задач для выполнения, в ситуациях когда выполнить все задачи заведомо невозможно. В этом случае, по принципу медицинской сортировки, выбираются только самые важные задачи, у которых есть шанс быть завершенными. См. также: система отслеживания ошибок.
 Триаж-сортировка — термин в виноделии, метод отбора более вызревших или более здоровых гроздей для винификации.